Augustaschule oder Augusta-Schule ist die Bezeichnung für folgende Bildungseinrichtungen:

 Königliche Augustaschule, 1832 eröffnete Höhere Töchterschule und Lehrerinnenseminar in der Schützenstraße 8 in Berlin-SW, nach Umzug heute Sophie-Scholl-Schule (Berlin)
 Augusta-Schule (Cottbus), 1873 durch Adolf Rothenbücher in Cottbus gegründete Lehranstalt für Mädchen

Siehe auch
 Kaiserin-Augusta-Schule (KAS), 1902 gegründetes städtisches Gymnasium in Köln